Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Renzo Furlan 3-6, 7-65, 7-65.

Teste di serie 

 Nicolas Coutelot (primo turno)
 Assente
 Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Marc Rosset (primo turno)

 Federico Luzzi (quarti di finale)
 Feliciano López (primo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)
 Sergi Bruguera (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2002